Thyone, de bijnaam van Semele, een figuur in de Griekse mythologie
 Thyone (maan), een maan van Jupiter, vernoemd naar de mythologische figuur
 Thyone (geslacht) een geslacht van zeekomkommers